Sopraansaxofoonconcert (Aho)
 Sopraansaxofoonconcert (Hovhaness)